Le Championnat de squash du British Open féminin 1982 est l'édition 1982 du British Open qui se déroule au  à Bromley du  au 7 avril 1982. Un court préfabriqué avec des murs en bois et un mur de fond en verre a été érigé sur la scène, les arbitres sont assis dans les loges.  

Vicki Cardwell remporte son  titre face à Lisa Opie.

Tableau final

Premier tour

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1982
 British Open

féminin 1982
British Open féminin
Compétition de squash à Londres
Sport en Angleterre en 1982
Sport en avril 1982